O cargo de ministro principal (First Minister em inglês) refere-se ao chefe de Governo eleito nas nações constituintes administrativas de Escócia, Gales e Irlanda do Norte no Reino Unido. É diferente de primeiro-ministro (Prime Minister), que é o chefe de Governo para o país inteiro.

Política do Reino Unido
Política da Escócia
Política do País de Gales
Política da Irlanda do Norte